Гвардейский пулемётный полк () — полк Британской армии, существовавший в годы Первой мировой войны.

История

Формирование 
Был образован номинально в 1915 году после того, как в британской Гвардейской дивизии стали внедряться пулемётные роты. В апреле 1917 года четыре роты были объединены в батальон гвардейских пулемётчиков (), а в мае 1918 года были переименованы в 6-й или Пулемётный полк пешей гвардии ().

Батальоны 
В июне полк был снова разделён на батальоны:
 1-й батальон (предшественник — )
 2-й батальон (предшественник — )
 3-й батальон (предшественник — )
 4-й батальон (предшественник — Гвардейский пулемётный батальон)
 5-й батальон резерва (предшественник — Гвардейский пулемётный учебный центр)

Боевой путь и послевоенные годы 
Первые три батальона несли службу в 1-й британской армии из Британского экспедиционного корпуса, в то время как 4-й батальон оставался в гвардейской дивизии. После Первой мировой войны три батальона Дворцовой кавалерии вернулись к своей прежней роли, а 4-й батальон был расформирован в феврале 1919 года. Размещение полка не менялось до 1920 года: в июне 1919 года он принял участие в церемонии «Trooping the Colour» по случаю дня рождения короля.

26 февраля 1920 поступил приказ о расформировании полка с данным именем.

См. также

Примечания 

Пехотные полки Великобритании
Воинские части и формирования, созданные в 1918 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году